Bogusławski eller Boguslawski är ett ursprungligen polskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert von Boguslawski (1834–1905), tysk general och författare
 Carl Andreas von Boguslawski (1758–1817), tysk general och författare
 Eduard von Boguslawski (1905–1999), tysk agronom
 Heinrich Georg von Boguslawski (1827–1884), tysk hydrograf
 Palm Heinrich Ludwig von Boguslawski (1789–1851), tysk astronom
 Wojciech Bogusławski (1757–1829), polsk dramatiker

Polska efternamn